Александер Асдре́ни (настоящие имя и фамилия — Александр Ставре Дренова) (, 11 апреля 1872, с. Дренова, близ города Корча (ныне Албания) — 11 декабря 1947, Бухарест) — албанский поэт и публицист болгаро-македонского происхождения. Автор слов национального гимна Албании — Hymni i Flamurit.

Биография 
Александр Ставре Дренова (Дренов) родился на территории современной Албании, в селе Дренова, о котором немецкий лингвист Густав Вейганд сообщал следующее: 

Этническим болгаро-македонцем был и Александр Ставре Дренова. В 13-летнем возрасте, оставшись сиротой, он переехал в 1885 году из родного села в Бухарест, где уже обосновались его старшие братья. В Румынии он албанизировал свою фамилию и стал Александером Асдрени.

Высшее образование Асдрени получил в Румынии. В студенческие годы принимал активное участие в деятельности албанской писательской среды и албанских националистических эмигрантских обществ, боровшихся за освобождение Албании от ига Османской империи. В 1905 году Асдрени преподавал в албанском училище города Кюстендже, в 1906 году стал председателем бухарестского филиала общества «Дия».

После провозглашения независимости Албании в ноябре 1912 года Асдрени ненадолго вернулся на родину, в город Драч, где предложил князю Вильгельму Виду услуги архивиста. Не получив назначения, он ненадолго перебрался в Шкодер, а в июле 1914 года снова уехал в Румынию. С марта 1922 года служил секретарём в албанском консульстве в Бухаресте. Продолжал участвовать в национальном эмигрантском движении албанцев.

В 1937 году вновь приехал в Албанию на празднование 20-летия независимости — в надежде получить правительственную пенсию, в чём ему было отказано. Когда весной 1939 года началась итальянская оккупация Албании, Асдрени вернулся в Румынию.

Умер в бедности в Бухаресте.

Творчество 
Писал на тоскском диалекте албанского языка. Его излюбленной поэтической формой был сонет.

Литературной деятельностью Асдрени начал заниматься в 1900 году. Первый сборник стихов «Лучи солнца» («Rréze dielli», 1904), включавший 99 сонетов, автор посвятил национальному герою Албании Скандербегу.

В 1912 году был напечатан второй сборник — «Мечты и слезы» («Ëndërra e lot», 1912), включавший так же 99 стихотворений. Он был посвящён британскому антропологу, албанисту Эдит Дарем. Оба сборника, изданные в Бухаресте, воспевали Албанию, её природу и народных героев.

В 1930 году вышел сборник стихов «Псалмы изгнанника» («Psalmе murgu»), где также преобладают патриотические мотивы, а в 1937 году — сборник «Колокол из Круи» («Kambana e Krujës»).

Асдрени — автор слов гимна Албании, впервые опубликованного как стихотворение «Свободу Албании» (Liri e Shqipërisë) в 1912 году в Софии.

Избранные произведения 
 Rreze dielli (1904)
 Ëndërra e lot (1912)
 Psallme murgu (1930)
 Kambana e Krujës (1937)

Примечания

Ссылки 
 

Поэты — авторы гимнов
Албанские поэты